Вама — река в России, протекает по Пудожскому району Карелии. Река вытекает из Водлозера, у истока стоит Вамская плотина. Устье реки находится в 149 км по правому берегу реки Водла. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 5420 км².

Населённых пунктов на реке нет.

Притоки 
(от истока к устью)
 18 км от устья — река Ильвама (правый)
 Пурмручей (правый)
 12 км от устья — река Нижняя Чепша (левый)
 Нижний Пурмручей (правый)

Примечания 

Притоки Водлы
Реки Пудожского района